PVT:
 Pvt — обозначение частной компании с ограниченной ответственностью в Великобритании.
 Тренд цены и объёма (PVT от ) — технический индикатор.
 Акроним Pressure (давление), Volume (объём), Temperature (температура). См. напр.: Физико-химические свойства пластовых флюидов.
 Pvt. - сокращённое обозначение звания Рядовой, (англ. Private, аббревиатура PVT).